Philorhizus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Hope 1838. Philorhizus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Philorhizus